Voulgaris (), puede referirse a:
 Eugene Voulgaris (1715 – 1806), un filósofo, educador de la Ilustración e ideólogo del llamado Proyecto Griego; o
 Dimitrios Voulgaris (1802 – 1878), un político griego; o
 Pantelis Voulgaris (1940, Atenas), un director de cine griego.